Gangopadhyay () ist ein bengalischer Familienname. Er taucht auch häufig in der Kurzform Ganguly bzw. Ganguli () auf. Bekannte Personen dieses Namens sind:

 Abhas Kumar Ganguly, eigentlicher Name von Kishore Kumar
 Amit Kumar Ganguly, eigentlicher Name von Amit Kumar
 Ananda Gopal Ganguly († 2016), bangladeschischer Hindu-Priester
 Anil Ganguly (1933–2016), indischer Filmregisseur
 Dhirendranath Ganguly (1893–1978), indischer Regisseur und Schauspieler
 Jahar Ganguly (1904–1969), indischer Schauspieler
 Kadambini Ganguly (1862–1923), indische Medizinerin
 Jiban Ganguly (1905–1953), indischer Schauspieler
 Narayan Gangopadhyay (1918–1970), indischer Autor
 Partho Ganguli (* um 1955), indischer Badmintonspieler
 Pijush Ganguly (1965–2015), indischer Schauspieler
 Priyanath Ganguly (1887–1956), indischer Filmregisseur
 Promod Ganguli, indischer Schauspieler
 Roopa Ganguly (* 1966), indische Schauspielerin
 Sourav Ganguly (* 1972), indischer Cricketspieler
 Sunil Gangopadhyay (1934–2012), indischer Autor
 Surya Shekhar Ganguly (* 1983), indischer Schachgroßmeister